Antic Molí de Bolvir, a Bolvir (Cerdanya)
 Antic Molí de Campdevànol, a Campdevànol (Ripollès)
 Antic Molí del Farrer Vell, a Vinaixa (Garrigues)